Clarence kan syfta:

 Clarence (namn) – ett namn
 Clarence (TV-serie) – en amerikansk animerad TV-serie skapad av Skyler Page
 Hertig av Clarence – titel inom brittiska kungahuset

Geografi

Antarktis 

 Clarence Island,

Australien 

 City of Clarence, Tasmanien,

Bahamas 

 Clarence Town, distriktshuvudort, Long Island,

USA 

 Clarence, Louisiana, ort, Natchitoches Parish, 
 Clarence, Missouri, ort, Shelby County, 
 Clarence, Iowa, ort, Cedar County, 
 Clarence, New York, ort, Erie County, 
 Clarence Center, ort, New York, Erie County, 
 Clarence, Pennsylvania, ort, Centre County,